Mauswinkl ist der Name folgender Orte:

 Mauswinkl (Bad Birnbach), Ortsteil von Bad Birnbach, Bezirk Rottal-Inn, Bayern
 Mauswinkl (Gemeinde Schiedlberg), Ortsteil von Schiedlberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich